Тохиров — фамилия; имеет женскую форму Тохирова.
 Тохиров, Дадоджон — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Тохиров, Фарход (род. 29 мая 1990, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — таджикский футболист.